Servon (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Servon (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France